Mužská čtyřhra Abierto Mexicano Telcel 2022 probíhala ve druhé polovině února 2022. Do deblové soutěže acapulského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájci titulu byli britští bratři Ken a Neal Skupští, kteří zvolili start na paralelně hraném Dubai Tennis Championships v Dubaji. 

Vítězem se stal španělsko-řecký pár Feliciano López a Stefanos Tsitsipas, startující na divokou kartu, který ve finále zdolal salvadorsko-nizozemské turnajové čtyřky Marcela Arévala s Jeanem-Julienem Rojerem. Po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–4 si oba šampioni do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali premiérovou společnou trofej. V úvodní sadě odvrátili dva setboly. López na okruhu ATP Tour vybojoval šestý deblový titul. Pro Tsitsipase to bylo první takové turnajové vítězství, které přidal k sedmi singlovým trofejím.

Nasazení párů 

  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (čtvrtfinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (čtvrtfinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer (finále)

Pavouk

Kvalifikace

Nasazení párů 
  Luke Saville /  John-Patrick Smith (kvalifikován)
  Lloyd Glasspool /  Harri Heliövaara (kvlifikační kolo, šťastný poražený)

Kvalifikanti 
  Luke Saville /  John-Patrick Smith

Šťastní poražení 
  Lloyd Glasspool /  Harri Heliövaara
  Miguel Ángel Reyes-Varela /  Max Schnur

Pavouk kvalifikace

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Abierto Mexicano Telcel
ATP Tour 2022